Болховитинов, Виктор:
 Болховитинов, Виктор Николаевич (1912—1980) — советский физик, журналист, главный редактор журнала «Наука и жизнь».
 Болховитинов, Виктор Фёдорович (1899—1970) — советский авиаконструктор.